«Я — Робот» — дебютный альбом проекта «Катя Чехова». Легальные продажи альбома составили 250 000 CD-копий. Треки альбома в течение года заняли свои места в плей-листах клубных диджеев Москвы и России. За этот альбом проект «Катя Чехова» был награждён музыкальной Национальной премией «Рекорд» в номинации «Дебют года». Это первый альбом солистки Екатерины Губенко в проекте «Катя Чехова» (до этого проекта Губенко участвовала в музыкальном проекте Вариант К, а уйдя в 2006 году из «Кати Чеховой» вошла в новый проект «Катя First»).

Список композиций 
 «Крылья» (7:41)
 «Я — Робот» (Агент Смит Микс) (6:52)
 «Волосы — Река» (4:38)
 «Таю (Виртуальная Любовь)» (5:44)
 «Снегом» (4:48)
 «Холодно» (5:40)
 «Ветром» (5:02)
 «Я — Робот» (Sound Shocking & Zoomer Megamix) (9:47)
 «Крылья» (Sound Shocking Mix) (8:14)
 «Таю» (Виртуальная Любовь) (Карась Микс) (6:25)
 «Я — Робот» (Dos Buratinos Giuseppe Mix) (4:18)

Ссылки 
 О альбоме на сайте Кати First
 Дискография на сайте media.aplus.by

Примечания 

Альбомы 2005 года
Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы электронной музыки
Альбомы на русском языке